Zopyre, satrape perse de Darius Ier ;
 Zopyre, médecin, qui vivait à la cour de Ptolémée Aulètes, roi d'Égypte ;
 Zopyre de Gordion, médecin de Gordion (en Phrygie) ou de Gorte (en Crète) ;
 Zopyre, précepteur d'Alcibiade.